Nietner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nietner (1756–1822), königlicher Hofgärtner

 Einhart Nietner (1921–1992), deutscher Geiger im Gewandhausorchester (1946–1986), Lehrer an der Leipziger Hochschule für Musik (1961–1992)
 Friedrich Nietner (1766–1824), königlicher Hofgärtner
 Johann Joseph Nietner (1726–1803), deutscher Hofgärtner in Sagan und Niederschönhausen
 Kurt Nietner (1859–1929), deutscher königlicher Hofgärtner, Garteninspektor im Park Babelsberg

 Wilhelm Nietner (1802–1871), königlicher Hofgärtner in den Schlossgärten Schwedt und Sanssouci

Nietner steht  für:
 Nietner (Gärtnerfamilie)

Siehe auch: 
 Niedner